Курти́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Монтескью. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32111.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 105 км западнее Тулузы, в 36 км к западу от Оша.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 45 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 29 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 16 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 55,2 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 16 активных жителей работали 15 человек (10 мужчин и 5 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 13 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер